Parapirnodidae är en familj av kvalster. Parapirnodidae ingår i överfamiljen Oripodoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parapirnodidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Parapirnodidae